1503 км может означать:

 1503 км (железнодорожная будка) — упразднённое в 2005 году поселение (железнодорожная будка) в Кармышевского сельсовета в Альшеевском районе Башкортостана.
 1503 км (платформа) — остановочный пункт (железнодорожная платформа) участка Уфа — Абдулино возле села Раевка. Код 656957
 1503 км, ОП Ост. пункт 1503 км — железнодорожная платформа, Молдавская железная дорога. Код 390640.